

Localidades

Bukovica (Ivanjica)
Bukovica (Kraljevo)
Bukovica (Kruševac)

Desambiguação